Geschützter Landschaftsbestandteil Baumreihe steht für folgende geschützte Landschaftsbestandteile im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Baumreihe westlich des Gretenberges, Brilon
 Geschützter Landschaftsbestandteil Baumreihe am Schitloh, Brilon
 Geschützter Landschaftsbestandteil Baumreihe (Dasseberg) bei Hallenberg